G46 ou G.46 peut faire référence à :
 Fiat G.46, un avion d'entraînement militaire italien ;
  Syndromes vasculaires cérébraux au cours de maladies cérébrovasculaires, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres